Натуральне число 181
 181 рік до нашої ери
 181 рік нашої ери